Два корабля Королевского флота носили название HMS Lenox, включая:

 HMS Lenox — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1678 году; был перестроен в 1701 году, затем  ещё раз в 1721; затоплен в качестве волнореза в 1756 году.
 HMS Lenox — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1758 году; затоплен в качестве волнореза в 1784 году; в 1789 году поднят и отправлен на слом.

См. также 
Еще два корабля Королевского флота были названы HMS Lennox.